RFL steht als Abkürzung für:

 Reasons for Living Inventory, ein psychologisches Testverfahren
 Red Flag Linux, auf chinesische Bedürfnisse abgestimmte Linux-Distribution
 Reichsamt für Landesaufnahme, die zentrale Vermessungsbehörde im Deutschen Reich
 Regionalfernsehen Landshut, ein bayerischer Lokalsender
 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, Leitstelle in Vorarlberg, Österreich
 Richtfeuerlinie, siehe Richtfeuer
 Rugby Football League, der englische Rugby-League-Verband
 Resorcin-Formaldehyd-Latex, ein Gummi-Textil-Haftvermittler, neudeutsch: Rubber-friendly-layer

Abkürzung